Chesnut ist der Familienname folgender Personen:

 James Chesnut junior (1815–1885), General der Konföderierten Staaten im Amerikanischen Bürgerkrieg und Politiker
 Mary Chesnut (1823–1886), Autorin und Zeitzeugin des Amerikanischen Bürgerkrieges

Siehe auch:
 Chesnutt
 Chestnut